Чемпионат Литвы по бразильским шашкам среди женщин — ежегодный турнир по шашкам. Первый чемпионат состоялся в 2008 году. Чемпионкой стала Милда Каспутите.

Медалисты

Примечания 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2008 года